K21 steht für:

K21, ein Ausstellungsgebäude für zeitgenössische Kunst, siehe Ständehaus (Düsseldorf)
K21 NIFV, einen Schützenpanzer
Kopfbahnhof 21, ein Konzept zur Umgestaltung des Eisenbahnknotens Stuttgart